Le patronyme italien Trot, Trotta, Trotti ou Trotto provient du surnom Trotta, de trot, donné à ceux qui ont été portés à agir dans la précipitation.  Il peut aussi être dérivé du terme truite .

Trotta apparaît dans toute l'Italie; Trotti est beaucoup plus rare : en Lombardie; Trot, aussi rare, qui a des souches à Vicence, devrait dériver du nom médiéval Trottus.

Trotta

Patronyme 

Pierrette Trotta (?-1467), valaisanne accusée de sorcellerie ;
Roberto Trotta (1969-), ancien footballeur argentin ;
Marcello Trotta (1992-), footballeur italien ;
Margarethe von Trotta (1942-), actrice, réalisatrice et scénariste de cinéma allemande ;
Graziana Trotta (1984-), femme politique belge.

Cinéma 
 Trotta, film allemand réalisé par Johannes Schaaf en 1971.

Trotti

Patronyme 

Lamar Trotti (1900-1952), scénariste et producteur de cinéma américain;
 Euclide Trotti est un peintre italien
Giovanni Battista Trotti (1555-1619), architecte et un peintre italien;
Jacques-Joachim Trotti de La Chétardie (1705-1759), officier et diplomate français.

Notes 

Patronyme italien